Матве́й Арсе́нтьевич Бо́ндарев (6 апреля 1913 — 24 января 1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно) за подвиг при форсировании реки Одер.

Биография 
Родился 6 апреля 1913 года в деревне Высокое (ныне — Знаменского района Орловской области) в семье крестьянина. По национальности — русский. До войны семья Бондаревых из Орловской области переехала в посёлок Дзержинского Московской области.

Получив начальное образование, работал продавцом. В 1935 году вступил в ряды Красной Армии. В 1938 году окончил курсы младших лейтенантов. В 1940 году вступил в КПСС.

С июня 1941 года — участник Великой Отечественной войны. 24 января 1945 года заместитель командующего дивизиона 32-го гвардейского артиллерийского полка (13-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии капитан Бондарев совершил подвиг при форсировании реки Одер северо-западнее города Бриг (ныне Бжег, Польша). Переправившись вместе с боевыми подразделениями на вражеский берег, в ходе боя за плацдарм он успешно управлял с наблюдательного пункта огнём артиллерии. Будучи окружённым на наблюдательном пункте, он трижды вызывал огонь на себя и погиб в этом бою.

Похоронен на окраине населённого пункта , в 4 км севернее города Бжег (Польша).

Память 
 В районном центре Хотынец установлен бюст Героя.
 Именем Бондарева названа улица в г. Дзержинский Московской области (где с довоенных времён жила его семья). На доме по адресу  ему установлена мемориальная доска, где указано:
«Улица имени Героя Советского Союза Бондарева М. А. Гвардии капитан Матвей Арсентьевич Бондарев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза в 1945 г. за подвиг, совершенный его дивизионом при переправе через Одер во время Висло-Одерской операции»

Награды 
 10 апреля 1945 года Бондареву М. А. посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
 Ордена Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, а также медали.

Примечания

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза — г. Дзержинский
 Бондарев Матвей Арсентьевич

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Погибшие в боях Великой Отечественной войны